Chaparro (del vasco «txaparro»), hace referencia a varios artículos:

Botánica 
Nombre común de:
 Byrsonima crassifolia
 Chaparro de la Vega
 Fagus sylvatica
 Ilex aquifolium
 Juniperus communis subsp. hemisphaerica
 Juniperus oxycedrus
 Quercus coccifera (carrasquizo)
 Quercus suber
 Quercus ilex (encina)
 Quercus pyrenaica

Lugares
 El Chaparro, localidad venezolana;

Personas 
 Aldo Chaparro , artista contemporáneo mexicano;
 Benigno Chaparro, futbolista paraguayo;
 Benjamín M. Chaparro, militar mexicano;
 Connie Chaparro, actriz peruana;
 Cristián Chaparro, futbolista argentino;
 David Chaparro Pareja, político peruano;
 Ernesto Chaparro, futbolista chileno;
 Francisco Chaparro Jara, entrenador de fútbol español;
 José León Rojas Chaparro, eclesiástico venezolano;
 Mónica Chaparro, periodista, guionista e imitadora española;
 Nahuel Tetaz Chaparro, jugador argentino de rugby;
 Omar Chaparro, presentador mexicano;
 Rafael Chaparro Madiedo, escritor colombiano;
 Rolando Chaparro , músico paraguayo;
 Guaje, El Chaparru , Monsieur le chaparré;

Enlaces externos

Vasquismos